Jaderná elektrárna A1 v Jaslovských Bohunicích je součástí komplexu Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice. Byla postavena v letech 1958-1972.

Charakteristika 
Šlo o experimentální reaktor projektovaný v Československu, který používal jako palivo neobohacený (přírodní) uran. Aktivní zóna měla průměr 3,56 metru a výšku 4,0 m. Jako moderátor sloužila těžká voda a reaktor byl chlazen oxidem uhličitým. Projektovaný elektrický výkon elektrárny byl 104 MW. Palivo bylo v reaktoru umístěno v kanálech, přičemž design reaktoru umožňoval výměnu paliva za provozu.

Havárie elektrárny 

Za provozu elektrárny došlo ke dvěma závažným jaderným haváriím. První havárie v lednu 1976 sice nezpůsobila vážný únik radioaktivity, ale uniklý oxid uhličitý způsobil smrt dvou osob. Druhá havárie v únoru 1977 se odehrála při zavážení čerstvého paliva za provozu reaktoru a byla na sedmistupňové Mezinárodní stupnici jaderných událostí ohodnocena stupněm 4. V důsledku této havárie byla jaderná elektrárna A1 uzavřena a od roku 1979 probíhá její likvidace.

Likvidace elektrárny 
Od roku 1979 probíhá postupná likvidace elektrárny EBO A1. Všechno jaderné palivo bylo na základě dohody odvezeno do bývalého Sovětského svazu. V současnosti představují největší riziko nádrže s radioaktivními kaly a pevný radioaktivní odpad.

Reference

Související článek 
 Jaderná havárie

Bohunice